

Patronyme
 Paul Jean Rupied (1882-1974), général français ;
 Marcel Rupied (1880-1967), homme politique ;